Wizard — пауэр-метал-группа из Германии, сформированная в  году. Группу часто называют «немецким ответом Manowar». Темы текстов песен очень похожи: обе группы поют о битвах, метале, войне и скандинавской мифологии. Тем не менее, Wizard играют намного быстрее Manowar, и их вокалист обладает высоким голосом.

По состоянию на январь 2016 года, коллектив выпустил 10 студийных альбомов.

История 
Музыкальный коллектив Wizard был образован в 1989 году барабанщиком Сореном Ван Хиком, который также известен под псевдонимом Сноппи Денн. С самого начала своей деятельности коллектив взял курс в направлении «истинного хеви-метала» с лирикой на воинственные темы. После некоторых перестановок в стане участников группы к 1991 году сложился остававшийся долгое время неизменным следующий состав: Сёрен ван Хеек — барабанщик, Свен Д’Анна — вокал, Михаэль Маасс — гитара и Фолкер Лезон — бас. В этом же году выходит дебютный музыкальный материал — демозапись Legion of Doom. Лента не получила широкой рекламы и осталась известной лишь в узком кругу любителей «тяжёлой» музыки. В 1995 году Wizard собственными усилиями записывают и издают полноформатный альбом Son of Darkness, вышедший на собственном же лейбле участников Bow Records. На этом же лейбле в последующем выходят альбомы Battle of Metal (1997) и Bound by Metal (1999). В течение записи последнего из указанных релизов у гитариста Михаэля Маасса возникли проблемы со здоровьем. Остальные участники решили не искать ему замену, а подождать, пока гитарист выздоровеет. Итогом этих ожиданий стал выход альбома немногим позже, чем ожидалось. В то же время данный релиз многими расценивается как самое удачное произведение Wizard.

В дальнейшем группе поступило предложение от лейбла Limb Music, который в 2001 году выпустил альбом Head of the Deceiver. В продюсировании релиза принял участие Уве Люлис, известный по участию в Grave Digger и Rebellion. Альбом вывел коллектив в верхний эшелон немецких пауэр-метал команд, сделав творчество группы известным не только в родной стране, но и во многих странах мира.
В 2003 году гитарист Михаэль Маасс покинул группу из-за проблем со здоровьем. Новый гитарист, Дано Боланд, присоединился к группе в начале 2004 года. В 2006 году Wizard ушли с лейбла Limb Music и подписали контракт с более крупным лейблом Massacre Records. 18 мая 2007 года Михаэль Маасс вернулся в группу после четырехлетнего перерыва.

Участники группы
 Свен Д'Анна (Sven D'Anna) - вокал (1989-наши дни) 
 Дано Боланд (Dano Boland) - гитара (2004-наши дни)
 Михаэль Маасс (Michael Maass) - гитара (1989-2003, 2007-наши дни)
 Фолкер Лезон (Volker Leson) - бас-гитара (1989-наши дни) 
 Сёрен ван Хеек (Sören van Heek) - ударные (1989-наши дни)

Дискография

Студийные альбомы 
 Son of Darkness (1995)
 Battle of Metal (1997)
 Bound by Metal (1999)
 Head of the Deceiver (2001)
 Odin (2003)
 Magic Circle (2005)
 Goochan (2007)
 Thor (2009)
 ...Of Wariwulfs And Bluotvarwes (2011)
 Trail Of Death (2013)
 Fallen Kings (2017)
Metal in My Head (2021)

Компиляции 
 Taste of Wizard (2012)

Демо 
 Legion of Doom ()

Примечания

Ссылки 

 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Пауэр-метал-группы Германии